Ephelidium är ett släkte av svampar. Ephelidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ephelidium